Бібб (округ, Алабама)
Бібб (округ, Джорджія)